Сельское поселение «Деревня Сенино-Первое» — муниципальное образование в Козельском районе Калужской области.

Административный центр — деревня Сенино-Первое.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области № 7-ОЗ от 28 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц „Бабынинский район“, „Боровский район“, „Дзержинский район“, „Жиздринский район“, „Жуковский район“, „Износковский район“, „Козельский район“, „Малоярославецкий район“, „Мосальский район“, „Ферзиковский район“, „Хвастовичский район“, „Город Калуга“, „Город Обнинск“ и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 13 населённых пунктов:
 село: Средний.
 деревни: Сенино-Первое, Бутырки, Вырск, Гутнево, Завалихино, Истик, Красный Клин, Овсянниково, Сенино-Второе, Уткино, Шепелевка, Юрмановка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Козельского района
Сельские поселения Калужской области